Andalusia est le nom anglais de l'Andalousie. Ce nom peut aussi désigner :
 Andalusia (Alabama)
 Andalusia (Illinois)
 Andalucia, film sorti en 2006
 Andalucia, chaîne tv
 Andalucía, adaptation de la Sérénade de Schubert